La   biotine  peut désigner : 

 en biochimie : la vitamine ,
 en minéralogie : la biotine synonyme d'anorthite.

Notes et références